Айгене́ () — село у складі Сузацького району Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Таукентської селищної адміністрації.

Населення — 151 особа (2009; 177 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Сузацького району (Казахстан)
Села Туркестанської області